Куччаго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.

Население составляет 3196 человек, плотность населения составляет 799 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 22060. Телефонный код — 031.

Ссылки